Воинская медаль или Военная медаль () — одна из высших военных наград Франции.

Учреждена в 1852 году президентом Франции Луи-Наполеоном Бонапартом, будущим императором Наполеоном III.

Вручается находящимся на действительной службе военнослужащим, рядовым и унтер-офицерам, отличившимся актом героизма во время военных действий против врага, уступая по своей ценности лишь ордену Почётного легиона.

Другие категории офицеров медалью не награждаются, но награждаются генералы и адмиралы в должности командующего и главнокомандующего. В этом случае в системе военных наград она является высшей, предшествуя даже Большому кресту ордена Почётного легиона. Так же вручается чинам национальной жандармерии и пожарной службы.
За Порховское дело командир 9-го уланского Бугского полка полковник Савельев награждён орденом Святого Георгия 3-й степени, а командир 9-го драгунского Казанского полка полковник Лосьев помимо ордена Святого Георгия 4-й степени получил еще небывалую для штаб-офицера награду — французскую военную медаль, которой по статуту награждаются только командующие армиями.

См. также 
 Медали Франции

Литература

Ссылки 
 
 

Медали Франции
Военные медали